Ruest steht für:
 Ruest, ein Ortsteil der Gemeinde Mestlin, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern

Ruest ist der Familienname folgender Personen:
 Anselm Ruest (Ernst Samuel; 1878–1943), deutscher Publizist, Philologe und Philosoph
 Elisabeth Ruest (Else Ruest; Else Rüst; Elisabeth Rüst; 1861–1945), deutsche Malerin und Grafikerin
 Jean-Jacques Ruest (* 1955), kanadischer Eisenbahnmanager

Siehe auch:
 Rüst